Алекса́ндр Тимофе́ев:
 Тимофеев, Александр Георгиевич (1867 — после 1917) — российский юрист, историк, публицист и педагог.
 Тимофеев, Александр Игнатьевич (1881—1929) — врач-гинеколог, профессор Томского государственного университета.
 Тимофеев, Александр Тимофеевич (1883—1917) — солдат команды двинцев.
 Тимофеев, Александр Юрьевич (род. 1971) — государственный и военный деятель ДНР.
 Тимофеев, Александр Яковлевич (1865 — после 1917) — тамбовский адвокат, член IV Государственной думы от Тамбовской губернии. Персонажи 
 Александр Сергеевич Тимофеев (Шурик) — герой советских кинокомедий у Леонида Гайдая, студент или инженер.